Morton megye (Észak-Dakota)
 Morton megye (Kansas)